Терны — многозначный термин.

Топоним

Россия 
 Тамбовская область
 Терны — село, Кирсановский район.

Украина 
Днепропетровская область
 Терны — село, Юрьевский район.
 Терны — исторический район Кривого Рога, бывший город.

Донецкая область
 Терны — село, Лиманский район.

Полтавская область
 Терны — село, Котелевский район.
 Терны — село, Лубенский район.

Сумская область
 Терны — посёлок городского типа, Недригайловский район.

Харьковская область
 Терны — село, Двуречанский район.

Другое 
 Терны — грузо-пассажирская железнодорожная станция.

См. также 
 Весёлые Терны
 Старые Терны